Яма́ровка:
 Ямаровка — село в северо-восточной части Красночикойского района Забайкальского края. 
 Ямаровка — бальнеологический курорт в России.